Île Saint-Jean kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Île Saint-Jean (Îles-de-Boucherville), ö i Québec, 
 Île Saint-Jean (Terrebonne), ö i Québec,